— японский сэйю.

Участвовал в озвучивании таких известных фильмов и сериалов, как: «Босоногий Гэн», «Жемчуг дракона», «Манускрипт ниндзя», «Триган», Cowboy Bebop, «Метрополис», «Король-шаман», «Наруто», «Стальная тревога? Фумоффу», Clannad.

Аниме

1974-1990 года 
1974 год
 Space Battleship Yamato — Сиро Санада
 Hariken Polymar — Дзё Курума
 Tonari no Tamageta-kun — Кицунэ

1975 год
 Arabian Nights Sindbad no Bouken — Синий демон-гигант

1977 год
 Jouo Heika no Petite Ange — Роджер
 Бездомный мальчик Реми — Джером
 Space Battleship Yamato — Сиро Санада

1978 год
 Space Battleship Yamato — Сиро Санада

1980 год
 Космический воин Балдиос — Гаттлер

1981 год
 Rokushin Gattai God Mars — Доктор Мёдзин

1982 год
 Аркадия моей юности — Мургисон

1983 год
 Босоногий Гэн — Эйдзо
 Ai Shite Night — Сигэ-сан (отец)

1984 год
 Fist of the North Star — Рихаку
 Человек-линза — Торндайк
 Вингмен — воин мечты — Директор

1986 год
 Delpower X Bakuhatsu Miracle Genki! — Фон Гэцуэру
 Katsugeki Shojo Tanteidan — Главный директор
 Босоногий Гэн — Учитель
 Kenritsu Chikyuu Boueigun — Скоп Цурудзаки
 Fist of the North Star — Фокс
 Жемчуг дракона — Пикколо (старший)

1987 год
 Tsuideni Tonchinkan — Акудзо Докуони
 Hajataisei Dangaioh — Доктор Тарзан
 Wicked City — Мистер Тень
 Akai Kodan Zillion — Лейтенант Келли
 Fist of the North Star — Рихаку

1988 год
 Жестокий Джек — Мэд Завр
 Demon City Shinjuku — Старуха
 Oishinbo The Gourmet — Блек
 Легенда о героях Галактики — Мюрэй

1989 год
 Goku Midnight Eye — Мо
 Тимпуй — Девл-Му
 Жемчуг дракона — Ками-сама
 Ранма ½ — Король Бакути-О
 Transformers: Victory — Дэсзарас

1990 год
 The Hakkenden — Бансаку Инудзука
 Record of Lodoss War — Вагнард
 Кибер-город Эдо — Дэйв Курокава
 Счастливое семейство Муми-троллей — Капитан Бад
 Sol Bianca: Сокровища погибших планет — Император Бадрос
 Тимпуй— Девл-Му
 Devilman — Дзинмен

1991-2000 года 
1991 год
 Kyuukyoku Choujin R — Доктор Нарихара
 Драгон Квест — Хадлер
 3×3 Eyes — Тё

1992 год
 Зелёная легенда Рана — Киба
 Ленточка Химэ — Кумосукэ
 Tenchi Muyo! — Кацухито Масаки
 Усио и Тора — Сигурэ Аоцуки
 Гигантский робот — Иссэй
 Oi! Ryoma — Наотэри Сакамото

1993 год
 Black Jack — Андрэ
 Tenchi Muyo! — Кацухито Масаки
 YuYu Hakusho — Гаруга и Яся
 Манускрипт ниндзя — Дакуан
 Ghost Sweeper Mikami — Кэнки-кун
 Яйба, самурай-легенда — Басё Мацуо
 Dragon Half — Рут

1994 год
 Ранма ½ — Дед Синносукэ
 Science Ninja Team Gatchaman — Дональдсон
 Tenchi Muyo! — Кацухито Масаки / Нобуюки Масаки
 Taiho Shichauzo! — Даймару Накадзима
 Samurai Shodown — Хаттори Хандзо
 GS Mikami — Gokuraku Daisuken! — Мицухидэ Акэти
 Mobile Fighter G Gundam — Бёрдман

1995 год
 Gokinjo Monogatari — Ходзи
 Tenchi Muyo! — Кацухито Масаки / Нобуюки Масаки

1996 год
 Hurricane Polymar — Дзё Курума
 Birdy the Mighty — Ямадзаки
 Slayers Special — Диол
 Tenchi Muyo! — Кацухито Масаки / Нобуюки Масаки (взрослый)
 Ojousama Sousamou — Кэйбухо Дайти
 Gokinjo Monogatari — Ходзи
 Fire Emblem — Гарнеф

1997 год
 Перекресток духов — Председатель
 У истоков Творения — Библейские истории — Валтасар
 Tenchi Muyo! — Нобуюки Масаки / Кацухито Масаки

1998 год
 Yu-Gi-Oh! — Сугороку Муто
 Cowboy Bebop — Дохан
 Триган — Стэн
 Воскрешение ниндзя — Дзюсин
 Outlaw Star — Гвен-хан / Свандзо
 El Hazard — The Magnificent World — Ардзя

1999 год
 The Big O — Дэнди Вайс
 Александр — Атталос
 Tenchi Muyo! — Нобуюки Масаки / Кацухито Масаки

2000 год
 InuYasha — Кайдзимбо
 Легендарный игрок Тэцуя — Голос за кадром
 Jojo no Kimyo na Boken — Ванилла Айс
 Shinzo — Рананкурасу

2001-2010 года 
2001 год
 Король-шаман — Ёмэй Асакура
 Метрополис — Понкоц
 D: Жажда крови — Полк

2002 год
 Наруто — Тадзуна
 Абэнобаси: волшебный торговый квартал — Мэса
 Tenchi Muyo! — Кацухито Масаки
 Galaxy Angel — Лорд

2003 год
 Галактические Железные Дороги — Хойтман
 Стальная тревога? Фумоффу — Ёсихару Онуки
 Огненная буря — Чак Морган
 D.N.A. — Дайки Нива

2004 год
 Люпен III: Украденный Люпен — Брайан Мёрфи

2005 год
 Futari wa Pretty Cure — Старец
 Street Fighter Zero — Старый Мастер
 Боевая Красавица Улун — Мао Фань
 Десять храбрых воинов Санады — Накацукаса-тайфу Тадакацу Хонда
 Eureka 7 — Аксел Тёрстон (дед Рентона)
 Василиск — Адзуки Росай
 One Piece. Фильм шестой — Кэродзи

2006 год
 D.Gray-man — Книгочей
 Тыквенные ножницы — Грампс
 Zero no Tsukaima — Осман
 Боевая Красавица Улун: Возрождение — Мао Фань
 One Piece. Фильм седьмой — Гондзо

2007 год
 Clannad — Тосио Комура
 GeGeGe no Kitarou — Нурарихён

2008 год
 Fist of the North Star — Фугэн
 One Piece. Фильм девятый — Исси 1

2009 год
 Space Battleship Yamato — Сиро Санада
 Redline — Могура-оядзи
 Dragon Ball Kai — Ками-сама

2010 год
 Мари и Гали — Да Винчи

Видеоигры 
 1996 год — Tobal No. 1 — Олиемс
 1999 год — Dead or Alive 2 — Ген Фу
 2001 год — Dead or Alive 3 — Ген Фу
 2005 год — Dead or Alive 4 — Ген Фу / Мурамаса

Примечания

Ссылки